Zuul crurivastator — вид птахотазових динозаврів родини анкілозаврових (Ankylosauridae). Існував у кінці крейдового періоду у Північній Америці.

Назва 
Родова назва Zuul дана на честь Зуула — демонічного напівбога, персонажа комедійного фантастичного фільму 1984 року «Мисливці на привидів». Видовий епітет crurivastator перекладається з латини як «руйнівник гомілок» та вказує на вміння динозавра оборонятися від хижаків булавою на хвості.

Історія відкриття 
У 2014 році канадські палеонтологи Вікторія Арбур та Девід Еванс вели розкопки у відкладеннях формації Джудіт Рівер у штаті Монтана в США. Вони займались вилученням решток горгозавра, доки не натрапили на хвіст анкілозавра невідомого виду. Судячи з усього, динозавра змило в річку і засипало осадовими породами, в результаті чого прекрасно зберігся його скелет і навіть деякі частини м'яких тканин.

Опис 
За оцінками, динозавр сягав 6 метрів завдовжки і важив до 2500 кг. Це перший анкілозавр для якого відомі і череп і хвіст. Задня частина істоти закінчувалася потужною кісткою — товщиною близько 8 см, що використовувалась для захисту від хижаків.

Класифікація

Філогенія 
Родинні зв'язки виду всередині родини анкілозаврових:

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2017